Скади:

 Скади — в скандинавской мифологии инеистая великанша, покровительница охоты.
 Скади — двадцать седьмой по отдалённости от планеты спутник Сатурна.